Schedl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schedl (1936–2009), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Charlotte E. Schedl (1923–2012), österreichische Zoologin und Holzschutzforscherin
 Claus Schedl (1914–1986), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Ordenspriester der Kongregation des Heiligsten Erlösers
 Franz Schedl (1901–1982), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter im Burgenland
 Fritz Schedl (1902–??), österreichischer Sprinter
 Gerhard Schedl (1957–2000), österreichischer Komponist
 Johannes Schedl (* 1980), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Karl E. Schedl (1898–1979), österreichischer Zoologe, Entomologe und Forstwissenschaftler
 Klaus Schedl (* 1966), deutscher Komponist
 Otto Schedl (1912–1995), bayerischer Landespolitiker
 Wolfgang Schedl (* 1935), österreichischer Zoologe

Siehe auch:
 Schedel
 Schädel (Begriffsklärung)